Piotr Paziński (ur. 1973) – polski dziennikarz, pisarz, eseista, krytyk literacki i tłumacz
 Piotr Paziński (ur. 1987) – polski taekwondzista
 Roman Paziński (1906–1943) – polski działacz komunistyczny, oficer 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki

Polskie nazwiska